Marie Céleste est le nom que prit la fille Virginia du savant Galilée en entrant au couvent d'Arcetri.
 La Marie-Céleste est le nom couramment donné au brick-goélette de la Mary Celeste dont l'histoire constitue l'une des énigmes les plus fameuses du monde maritime.